Die 41. Tischtennis-Europameisterschaft fand als Teil der 2. European Championships vom 13. bis 21. August 2022 in der Rudi-Sedlmayer-Halle in München statt. Es wurden nur die Individualwettbewerbe ausgetragen.

Teilnehmer 
Jeder Verband konnte zwei Spieler und zwei Spielerinnen für den Mixed-Wettbewerb melden, außerdem pro Geschlecht vier Doppelspieler und, abhängig von der Platzierung bei der letzten Team-Europameisterschaft, zwei bis fünf Einzelspieler. Zusätzliche Einzelstartplätze gingen an die Medaillengewinner der letzten U-21-EM. In den Einzel- und Doppelwettbewerben konnten unterschiedliche Spieler gemeldet werden, gemischtnationale Doppel waren erlaubt.

Modus 
In den Einzelwettbewerben wurden 32 Spieler für das im K.-o.-System ausgespielte Hauptfeld gesetzt, die übrigen Spieler traten in einer Gruppenphase mit drei bzw. vier Spielern pro Gruppe und einer anschließenden K.-o.-Runde gegeneinander an, um die übrigen 32 Teilnehmer des Hauptfelds zu bestimmen.

In den Doppelwettbewerben wurden 16 Paare für das Hauptfeld gesetzt, die übrigen Doppel traten in einer K.-o.-Qualifikationsrunde gegeneinander an, um die übrigen 16 Teilnehmerpaarungen des Hauptfelds zu bestimmen.

Alle Einzel ab der Hauptrunde wurden im Best-of-7-Modus ausgespielt, alle Einzel in der Qualifikation und alle Doppel im Best-of-5-Modus.

Zeitplan 

 Farblegende

Medaillen

Männer

Männereinzel 

Im Halbfinale zog sich Kristian Karlsson beim Stand von 2:2 eine Handverletzung zu und musste aufgeben.

Männerdoppel

Frauen

Fraueneinzel 

Im Finale musste Nina Mittelham beim Stand von 0:2 verletzungsbedingt aufgeben.

Frauendoppel

Mixed

Wissenswertes 
 Ni Xialian war mit 59 Jahren die älteste Teilnehmerin. Im Doppel holte sie Bronze.
 Der Deutsche Tischtennisbund DTTB verabschiedet offiziell die langjährigen Nationalspieler Kristin Lang und Bastian Steger aus der Nationalmannschaft.

Literatur 
 Ausführliche Berichte in Zeitschrift tischtennis, 2022/9 Seite 12–25

Weblinks 
 Offizielle Website der European Championships Munich 2022

Einzelnachweise 

Sportveranstaltung in München
Tischtennis-Europameisterschaft
European Championships 2022
Tischtennisveranstaltung 2022